Priretxni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, Rússia
 Priretxni (Adiguèsia), localitat d'Adiguèsia, Rússia
 Priretxni (Múrmansk), localitat de la província de Múrmansk, Rússia
 Priretxni (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, Rússia
 Priretxni (Rostov), localitat de la província de Rostov, Rússia